Marcel Felder e Carlos Salamanca erano i detentori del titolo, ma Felder quest'anno non ha partecipato.

Salamanca ha fatto coppia con Eduardo Struvay.

Il doppio del torneo di tennis Seguros Bolívar Open Pereira 2012, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Martín Alund e Guido Pella che hanno battuto in finale Sebastián Decoud e Rubén Ramírez Hidalgo 6–3, 2–6, [10–5].

Teste di serie

  Alejandro Falla /  Robert Farah (ritiro)
  Jorge Aguilar /  Guillermo Durán (ritiro)

  Nikola Ćaćić /  Goran Tošić (quarti di finale)
  Júlio César Campozano /  Víctor Estrella (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolivar Open Pereira 2012